Заверуха — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Заверуха, Антонина Ивановна (1922—2005) — колхозница, председатель колхозов, Герой Социалистического Труда (1948).
 Заверуха, Виктория Игоревна (род. 1996) — военнослужащая батальона «Айдар», участвовала в вооружённом конфликте на востоке Украины.

См. также 
 Заверюха